Лос Брасерос има више значења:

 Лос Брасерос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Брасерос (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику